Joshua Pim ha battuto in finale Harold Mahony 9–7, 6–3, 6–0 nel torneo preliminare e ha battuto il detentore del titolo Wilfred Baddeley 3–6, 6–1, 6–3, 6–2 nel Challenge Round.

Tabellone

Challenge Round

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1893